Јер се може односити на:

Слова 

 Ь (танко јер), ћириличко слово
 Ъ (дебело јер), ћириличко слово

Топоними у Француској

Градови 

 Јер (Вар), град у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, у департману Вар
 Јер (Есон), град у региону Ил де Франс, у департману Есон

Река 

 Јер (река), притока Сене

Види још 

 Јери, вишезначна одредница